Pfälzische Maximiliansbahn steht für:

 die Pfälzische Maximiliansbahn-Gesellschaft
 deren Bahnstrecke Neustadt–Wissembourg
 deren Bahnstrecke Winden–Karlsruhe
 die Pfälzische Maximiliansbahn, die Regional-Express-Linie RE 6, siehe Liste der SPNV-Linien in Rheinland-Pfalz #Linien 1–9